Jellouschek ist der Familienname folgender Personen:

Carl Jellouschek (1887–1961), österreichischer Benediktiner, Universitätsprofessor und Mitglied der Wiener Katholischen Akademie
Hans Jellouschek (1939–2021), deutsch-österreichischer Psychologe, Autor und Theologe